Neto — agnome da onomástica da língua portuguesa
 Neto — filho do filho ou de filha em relação ao avô e à avó
 Rocca di Neto — comuna italiana
 Neto's — rede de coxinhas brasileira

Pessoas 
 Agostinho Neto — presidente de Angola 
 Antônio de Sousa Neto — general farrapo, proclamador da República Rio-grandense
 José Ferreira Neto — comentarista de futebol e ex-futebolista brasileiro 
 J. Neto — cantor brasileiro de música gospel
 Neto Baiano — futebolista brasileiro
 Neto Berola — futebolista brasileiro
 Neto Campelo — político brasileiro 
 Neto Fagundes — cantor e compositor brasileiro
 Neto (jogador de futsal) — brasileiro
 Norberto Murara Neto — futebolista brasileiro
 Hélio Hermito Zampier Neto — futebolista brasileiro

Desambiguações de sobrenomes